Namiki Gohei ist der Name folgender Personen:

* Namiki Gohei I. (1747–1808), japanischer Kabuki-Autor und Schauspieler
 Namiki Gohei II. (1768–1819), japanischer Kabuki-Autor, Schauspieler und Kritiker
 Namiki Gohei III. (1789–1855), japanischer Kabuki-Autor